Il Val di Cornia rosso riserva è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province di Livorno e Pisa.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso rubino di buona intensità, di limpidezza brillante
odore: vinoso delicato
sapore: asciutto, vellutato, armonico, di buon corpo

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Livorno
Vini DOC della provincia di Pisa
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Sangiovese